Esztergom beschreibt:

 die ungarische Stadt, siehe Esztergom
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Esztergom
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Esztergom
 das Erzbistum, siehe Erzbistum Esztergom-Budapest